Wizyta Teresa Mrozowicka herbu Prus III (ur. 3 lipca 1758 w Sokołówce, zm. po 1774) – starościanka stęgwilska, tłumaczka literatury historycznej.

Życiorys 
Była najmłodszym dzieckiem, spośród czternaściorga rodzeństwa, Adama, starosty stęgwilskiego i regimentarza wojsk koronnych oraz Ewy Franciszki z Puzynów herbu Oginiec, pisarzówny wielkiej litewskiej. Urodziła się 3 lipca 1758 roku w Sokołówce w powiecie bóbreckim i została ochrzczona z wody w tym samym dniu w tamtejszej parafii. Odebrała, podobnie jak jej liczne rodzeństwo, staranne wychowanie i domowe wykształcenie, na dworze Mrozowickich w miasteczku Sokołówka, gdzie częstym gościem był poeta Franciszek Karpiński, przyjaźniąc się z jej braćmi i dzierżawiąc od nich wieś Wierzbowce.

Przetłumaczyła i przygotowała do druku dzieło historyczne Gabryjela Franciszka Coyer’a na temat króla Polski Jana III Sobieskiego, wydane po raz pierwszy w 1761 roku w Amsterdamie. Rękopis jej tłumaczenia został odnaleziony w połowie XIX wieku i został wydany nakładem Teofila Glucksberga z pomocą Władysława Syrokomli w 1852 roku pod tytułem: „X. Coyer Historyja Jana Sobieskiego króla polskiego, przekład polski bezimiennego tłómacza, świeżo odszukany, kilku uwagami objaśnił i uzupełnił Władysław Syrokomla”.

Rękopis z adnotacją o autorstwie „panny Wizyty Mrozowickiej” zachowany jest w Ossolineum we Wrocławiu. Estreicher podał, iż pierwsze wydanie dzieła X Coyer’a w języku polskim, prawdopodobnie w innym tłumaczeniu, ukazało się w 1822 roku w wydawnictwie Pilichowskiego i przypuszczał, nie znając zapewne osobiście rękopisu, że autorem tłumaczenia, wydanego przez Gluckberga, jest Dobrowolski.

Mrozowicka prawdopodobnie była niezamężna, a ostatnia wzmianka o niej w aktach ziemskich pochodzi z 1774.

Wywód przodków

Zobacz też

Przypisy 

Ludzie związani z I Rzecząpospolitą
Wizyta
Urodzeni w 1758
Zmarli w XVIII wieku
Polscy tłumacze literatury francuskojęzycznej